PZ oder P. Z. steht für:
 Pädagogisches Zentrum
 Paketzentrum (Deutsche Post DHL)
 Pforzheimer Zeitung
 Pharmazeutische Zeitung
 Phonographische Zeitschrift, erschienen Anfang des 20. Jahrhunderts
 Photochrom Zürich (P. Z.), 1889 vom Art. Institut Orell Füssli gegründeter Verlag für den weltweiten Vertrieb von Photochrombildern, siehe Photoglob
 Pièze, Druckeinheit
 Pirmasenser Zeitung
 Polensky & Zöllner, ehemaliger Baukonzern
 Landkreis Posen auf Nummerntafeln (ohne die Stadt)
 Pozidriv, Schraube mit einem bestimmten Typ Kreuzschlitzantrieb
 Probezeit
 Professor Zamorra, Dark-Fantasy-Heftromanserie
 Profilzylinder, ein Sicherheits-Türschloss
 Prüfziffer
 Punktförmige Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussungssystem in der ehemaligen DDR
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Suriname
 TAM Airlines, eine paraguayische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Code
 PZ Zweegers, ein ehemaliger Landmaschinenhersteller, der heute zu Kverneland gehört

PZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Uckermark (für Prenzlau)
 Griechenland: Preveza
 Italien: Provinz Potenza
 Republik Moldau: temporärer Import
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Mandal in der Provinz Agder
 Polen: Powiat Poznański in der Woiwodschaft Großpolen
 Serbien: Prizren (Kosovo)
 Tschechien: Okres Praha-západ, deutsch: Prag-West (auslaufend)

Pz steht für:
 Personenzug
 Pz, Pseudonym von Karl Eduard Pönitz (1795–1858), Militärschriftsteller

PŽ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kroatien: Požega
 Montenegro: Plužine
 Serbien: Požega

P:Z
 P:Z ist das Kürzel, um zum „Portal Zahnmedizin“ zu gelangen.

Abkürzung